Henry Harris kan syfta på bland andra:

* Henry Harris (1885–1968), brittisk anatom
 Henry Harris (1925–2014), australisk onkolog och genetiker 
 Henry Percy Harris  (1856–1941), brittisk politiker
 Henry R. Harris (1828–1909), amerikansk politiker
 Henry S. Harris (1850–1902), amerikansk politiker

Se även 

 Harry Harris